Férfi kosárlabda-Európa-bajnokság
 Női kosárlabda-Európa-bajnokság